Никола́й Ро́щин:
 Рощин, Николай Александрович (род. 1974) — российский театральный режиссёр.
 Рощин, Николай Андреевич (1922—2016) — Герой Советского Союза.
 Рощин, Николай Васильевич (1901—1960) — советский военный деятель, дипломат, генерал-майор.
 Рощин, Николай Яковлевич (1896—1956) — русский критик, сотрудник эмигрантских изданий.